Smíšená čtyřhra French Open 2018 probíhala na přelomu května a června 2018. Do smíšené soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-indický pár Gabriela Dabrowská a Rohan Bopanna, jehož členové nestartovali společně. Dabrowská vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s chorvatskou deblovou světovou jedničkou Matem Pavićem. Spoluhráčkou Bopanny se stala maďarská světová deblová čtyřka Tímea Babosová, s níž dohrál v úvodním kole na raketách Čangové s Peersem.

Tenisté si do deblových žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body. Vítězové si rozdělili částku 120 000 eur, finalisté pak poloviční prémii. První kolo bylo rozehráno 30. května 2018 a finále se uskutečnilo ve čtvrtek 7. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera, jakožto první ze všech závěrečných duelů grandslamu.

Vítězem se stal druhý nasazený tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig, jehož členové ve finále zdolali kanadsko-chorvatské turnajové jedničky Gabrielu Dabrowskou s Matem Pavićem, kteří vyhráli lednové Australian Open. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni získali první grandslamovou trofej ze smíšené čtyřhry a druhou celkově.

Nasazení párů 
 Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (finále)
 Latisha Chan /  Ivan Dodig (vítězové)
 Sü I-fan /  Oliver Marach (2. kolo)
 Kateřina Siniaková /  Jamie Murray (1. kolo)
 Andreja Klepačová /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
 Čan Chao-čching /  Michael Venus (1. kolo)
 Tímea Babosová /  Rohan Bopanna (1. kolo)
 Anna-Lena Grönefeldová /  Robert Farah (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Smíšená čtyřhra